Коврай — топоним на Украине:

 Коврай — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Коврай — село в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Коврай — река, левый приток Днепра.

См. также 
 Коврай Второй — село в Золотоношском районе Черкасской области